Эшбах () — немецкая фамилия и топоним:

Персоналии 
 Эшбах, Андреас (род. 1959) — немецкий писатель, фантаст.
 Эшбах, Ллойд Артур (1910-2003) - американский писатель-фантаст и издатель.

Топоним 
 Эшбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Эшбах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток реки Нидда.
 Эшбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток реки Уза.
 Эшбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Рейн-Лан.
 Эшбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Южный Вайнштрассе.
 Эшбах — коммуна во Франции, в регионе Эльзас, департаменте Нижний Рейн, округе Виссембур, кантоне Вёрт.
 Эшбах (приток Вуппера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.